Hervay ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Hervay von Kirchberg (1870–1904), österreichischer Bezirkshauptmann
 Levente Hervay (1919–2016), ungarischer Zisterziensermönch und Kirchenhistoriker sowie Bibliothekar und Bibliograph